Hochschule der Künste steht für folgende Hochschulen:

 Hochschule der Künste Bern, Schweiz
 Hochschule der Künste Berlin, früherer Name der Universität der Künste Berlin
 Hochschule für Künste im Sozialen Ottersberg, Niedersachsen

Siehe auch:
 Kunsthochschule, künstlerisch-wissenschaftliche Hochschule